García Pintos puede hacer referencia a:

Alejo García Pintos (1967-), actor argentino.
Daniel García Pintos, político uruguayo perteneciente al partido Cabildo Abierto.
Pablo García Pintos (1942-), abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.
Salvador García Pintos (1891-1956), médico y político uruguayo perteneciente a la Unión Cívica.
Salvador García Pintos (h), político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.